Гугл је компанија за рачунарски софтвер и претраживач интернета, која у просеку, од 2010. године, купује више од једне компаније недељно. У табели испод се налази непотпуна листа аквизиција, а свака наведена аквизиција представља одређену компанију у својој целости, осим ако није наведено другачије. Датум аквизиције представља дан на који је склопљен уговор о продаји између компаније Гугл и субјекта аквизиције. Пошто је главно седиште компаније Гугл у Сједињеним Америчким Државама, цена куповине је приказана у америчким доларима. Ако цена аквизиције није наведена у листи, онда је она тајна. Ако је неки Гугл сервис потекао из купљене компаније, биће наведен у листи.

До 16. априла 2015, Гугл је купио преко 180 компанија, а највећу од њих, Motorola Mobility, компанију за производњу мобилних уређаја, плаћено је 12,5 милијарди долара. Већина фирми купљених од стране Гугла такође има седиште у Сједињеним Америчким Државама, а већина од тих се налази у заливској области Сан Франциска. До данас, Гугл се одрекао само три своја пословна производа : Frommers, који је продат назад свом творцу Артуру Фромеру у априлу 2012; SketchUp, који је продат назад компанији Trimble у априлу 2012; и Google Radio Automation, који је продат компанији WideOrbit 2009. године.

Многи Гугл производи су настали као сервиси у некој од купљених фирми, коју је Гугл купио. На пример, прва коју је купио Гугл је Usenet компанија Deja News, а њени сервиси су постали Google Groups. Слично, Гугл је купио Dodgeball, компанију за социјалне мреже и заменио њен сервис са својим: Google Latitude. Остале аквизиције укључују компанију за веб апликације коај се зове JotSpot, која је постала Google Sites; компанија за интернет телефонију GrandCentral, касније је постала Google Voice; као и компанија која пружа услуге видео хостинга, Next New Networks, која је постала YouTube Next Lab и Група за Развој Публике. Генерални директор Лери Пејџ је објаснио да кандидати за аквизицију морају проћи тест „четкице за зубе“: Да ли су њихови прозводи потенцијално корисни бар једном или двапут дневно, и да ли побољшавају живот кориснику?

Након аквизиције стартап пројекта из Израела под именом Waze у јуну 2013, Гугл је поднео "10-Q" извештај пред комисијом SEC, у којем стоји да је корпорација потрошила 1.3 милијарде долара на аквизиције само у првој половини 2013, а од тога је 966 милиона отишло на куповину пројекта Waze.

У октобру 2015, Гугл је постао чланица велике групе под именом Алфабет, која је сада у поседу већине власништва Гугла.

Гугл група компанија

Види још 
 Google Ventures
 Списак спајања и припајања компаније Apple
 Списак спајања и припајања компаније Facebook
 Списак спајања и припајања компаније IBM
 Списак спајања и припајања компаније Microsoft
 Списак спајања и припајања компаније Yahoo!
 Списак спајања и припајања компаније Twitter
 Спајање и припајање

Референце

Спољашње везе 
 Списак подружница компаније Гугл (на енглеском)
 Аквизиције Гугла у Јужној Калифорнији (на енглеском)
 Аквизиције Гугла објашњене путем Визуелизације

Гугл